Theresiahuis (Hillegom) - kloostergebouw in Hillegom
 Theresiahuis (Vaassen) - kloostergebouw in Vaassen